Lauterach (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Lauterach (Oostenrijk), een gemeente en plaats in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg
Lauterach (rivier), een rivier in de Duitse deelstaat Beieren